Línea 188 puede referirse a:

 Línea 188 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 188 de autobuses de Montevideo.